Het WTA-tennistoernooi van Katowice (officieel BNP Paribas Katowice Open) van 2014 vond plaats van 7 tot en met 13 april 2014 in het Spodek in de Poolse plaats Katowice. Het was de tweede editie van het toernooi. Het overdekte gravel van het vorige jaar had plaats­gemaakt voor overdekte hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Roberta Vinci was het tweede reekshoofd. Zij kwam niet voorbij de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Agnieszka Radwańska bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het vierde reekshoofd, Alizé Cornet uit Frankrijk, die via een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, ging met de titel naar huis. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Italiaanse Camila Giorgi (die voor het eerst van haar tennisloopbaan in een WTA-finale stond) in drie sets. Het was Cornets vierde WTA-titel, de eerste van 2014.

De twee Belgische deelneemsters, Yanina Wickmayer en Alison Van Uytvanck, strandden in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Dubbelspel 

De titelhoudsters Lara Arruabarrena en Lourdes Domínguez Lino waren hun titel niet komen verdedigen.

Het ongeplaatste Oekraïense duo Joelija Bejgelzimer / Olha Savtsjoek won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Klára Koukalová en Monica Niculescu in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Bejgelzimer had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Savtsjoek een.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Katowice 2014
Katowice